Cyril Tenison White (1890-1950), botaniste australien.
  (1832-1889), prêtre et géologue britannique.
 Renée Tenison (1968-), mannequin et une actrice américaine.
 Thomas Tenison (1636-1715), est un ecclésiastique britannique.
Patronyme anglais